Список населённых пунктов Вачского района Нижегородской области:

Изменения в 2009 году 
В 2009 году в области прошла кампания по укрупнению сельсоветов. В результате:
 Алтунинский сельсовет вошёл в состав Казаковского.
 Давыдовский и Клинский сельсоветы вошёл в состав Филинского.
 Епифановский сельсовет вошёл в состав Арефинского.
 Яковцевский сельсовет вошёл в состав Новосельского.

Источник 
Населённые пункты Вачского района

 
Вачский район